Julian Kramer (* 26. Januar 1994 in Lingen/Ems) ist ein deutscher Schauspieler, Coach und Autor.

Leben 
Schon in seiner Kindheit träumte Julian Kramer davon, Schauspieler in Filmen und im Kino zu sein. Er liebte es, verschiedene Rollen zu verkörpern, andere Welten zu entdecken und dadurch andere Menschen zu unterhalten, zu begeistern und zu berühren. Erste Erfahrungen sammelte er mit dem Schultheater an der BBS Lingen und in einer Theatergruppe beim TPZ Lingen.

Nach seinem Fachabitur im Jahr 2013 entschied sich Kramer zunächst für ein Studium im Bereich Medienwirtschaft und Journalismus an der Jade Hochschule in Wilhelmshaven. Dieses brach er jedoch nach 3 Semestern ab, um sich einem Schauspielstudium zu widmen. Kramer studierte drei Jahre lang Filmschauspiel an der Ruhrakademie Schwerte. Ende 2019 schloss er das Studium als staatlich anerkannter Diplom-Filmschauspieler ab. Während des Studiums drehte Kramer einige Kurzfilme und Studentenfilme. Der Kurzfilm „Marsyas“ mit ihm in der gleichnamigen Hauptrolle konnte drei Auszeichnungen und eine Nominierung bekommen. Er gewann in der Rubrik „Bester Studentenfilm“ beim internationalen Filmfestival Calcutta. Dort wurde der Film auch für den Golden Fox Award nominiert. Des Weiteren gewann der Film beim Filmfestival in Portland und in Moskau jeweils eine Auszeichnung.

Er war Anfang 2019 als Supermarkt-Kassierer Andi in der RTL-Serie Der Lehrer an der Seite von Hendrik Duryn und Kyra Sophia Kahre zu sehen. Zudem wirkte er Anfang 2019 bei Unter Uns als Krankenpfleger neben Antonia Michalsky, Alexander Milo und Valea Katharina Scalabrino mit. 
2021 spielt er nach vielen Kurzfilmen und zwei TV-Auftritten seine erste Hauptrolle in einer internationalen Spielfilm-Dokumentation. 

Im September 2020 zog er in die Medienstadt Köln, um sich auf seine Karriere als Schauspieler und Coach zu fokussieren. Seit 2019 wird er von der Schauspielagentur Liem in Hürth vertreten. Er besucht regelmäßig Coachings, Workshops und Weiterbildungen u. a. bei Francisco Medina, Claudia Dalchow und Jens Roth.

Neben seiner Arbeit als Schauspieler ist er als Coach tätig. Schon früh beschäftigte er sich mit den Themen Psychologie und Persönlichkeitsentwicklung. Nach der allgemeinen Fachhochschulreife mit dem Schwerpunkt Sozialpädagogik machte er zwei Coaching-Ausbildungen. Er ist zertifizierter Hypnotiseur für ganzheitliche Persönlichkeitsentwicklung und Leistungssteigerung sowie zertifizierter Veränderungscoach nach Ilja Grzeskowitz. Heute hilft er vor allem Unternehmer, Selbständige, Manager, Führungskräfte und Geschäftsführer dabei weniger Stress und mehr Energie zu haben.

Kramer ist auch als Autor tätig. Er schreibt regelmäßig Blog-Artikel und hat vor einigen Jahren ein E-Book zum Thema Glück und Träume verwirklichen verfasst.

Filmografie (Auswahl) 
 2018: Marsyas (Kurzfilm)
 2018: Der Lehrer
 2018: Unter Uns

Auszeichnungen 
 2018: Auszeichnung „Bester Studentenfilm“ für „Marsyas“ beim Internationalen Filmfestival Kalkutta
 2018: Auszeichnung für „Marsyas“ beim Filmfestival Moskau
 2018: Auszeichnung für „Marsyas“ beim Filmfestival Portland

Weblinks 
 https://schauspielagenturliem.de/schauspieler/maennliche-schauspieler/90-julian-kramer 
 
 https://www.castforward.de/members/profile/julian-kramer 
 
 https://juliankramer-coaching.de

Filmschauspieler
Deutscher
Geboren 1994
Mann